|-
| 89801 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89802 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89803 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89804 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89805 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89806 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89807 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89808 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89809 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89810 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89811 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89812 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89813 - || || 5 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 89814 - || || 5 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 89815 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89816 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89817 - || || 10 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 89818 - || || 2 de gener, 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 89819 - || || 19 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 89820 - || || 18 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89821 - || || 20 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89822 - || || 18 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89823 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89824 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89825 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89826 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89827 - || || 21 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89828 - || || 19 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89829 - || || 20 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89830 - || 2002 CE || 1 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89831 - || || 5 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 89832 - || || 4 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 89833 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 89834 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89835 - || || 7 de febrer, 2002 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 89836 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89837 - || || 6 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 89838 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89839 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89840 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89841 - || || 7 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 89842 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 89843 - || || 13 de febrer, 2002 || Farpoint || G. Hug
|-
| 89844 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89845 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89846 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89847 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89848 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89849 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89850 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89851 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89852 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89853 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89854 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89855 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89856 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89857 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89858 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89859 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 89860 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89861 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89862 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89863 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89864 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89865 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89866 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89867 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89868 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89869 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89870 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89871 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89872 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89873 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89874 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89875 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89876 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89877 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89878 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89879 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89880 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89881 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89882 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89883 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89884 - || || 5 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 89885 - || || 6 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 89886 - || || 14 de febrer, 2002 || Cerro Tololo || Deep Lens Survey
|-
| 89887 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89888 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89889 - || || 13 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89890 - || || 15 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 89891 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 89892 - || || 5 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 89893 - || || 7 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 89894 - || || 8 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89895 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89896 - || || 9 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89897 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 89898 - || || 7 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 89899 - || || 11 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 89900 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
9